Сорё может означать:

 Сорё или икирё — в японской мифологии — проявление души живого человека отдельно от тела в виде призрака.

 Сорё — город в Дании
 Монастырь Сорё — бывший цистерцианский монастырь, находящийся в городе Сорё.
 Сорё — коммуна в составе датской области Зеландия.

См. также 
 Соре